Wötzling heißen folgende geographische Objekte:

 Wötzling (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wötzling (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wötzing
 Wölzing-St. Andrä